El Campionat Europeu de Gimnàstica és la competició més important de l'esport de gimnàstica artística a nivell europeu. És organitzat des de 1955 per la Unió Europea de Gimnàstica (UEG). La majoria de les vegades se celebren per separat i en diferents ciutats el concurs femení i el masculí. A partir de 1987 cada cop amb més freqüència s'han celebrat a la mateixa seu.

Actualment es realitza cada any: els anys imparells no es realitza el concurs per equips, per la qual cosa la UEG ha donat per nomenar aquestes edicions com a Campionat Europeu de Gimnàstica Individual.

Edicions 
	

 Campionat Europeu de Gimnàstica Artística Individual

Medaller històric total 
 Actualitzat fins a Szczecin 2019.

Vegeu també 
 Campionat Mundial de Gimnàstica Artística

Enllaços externs 
 Informació a la pàg. de la UEG  

Competicions esportives a Europa
Competicions gimnàstiques